

Матяшівка — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства.

Села:
 Матяшівка — Київська область, Обухівський район
 Матяшівка — Полтавська область, Великобагачанський район
 Матяшівка — Полтавська область, Лубенський районСелище:
 Матяшівка — Вінницька область, Літинський район

Об'єкт залізниці:
 Матяшівка — станція Полтавської дирекції Південної залізниці